Lasse Hulgaard (ur. 27 marca 1991) – duński biegacz narciarski, zawodnik klubu Copenhagen Skiing club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lasse Hulgaard pojawił się 2 grudnia 2007 roku, podczas zawodów rangi "FIS Race" w szwedzkiej miejscowości Särna, gdzie nie ukończył biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2013 roku w Ruce, gdzie zajął 120. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Jego brat Jens również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Duńscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991